Contea di Talbot o Talbot County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Talbot (Georgia)
 Contea di Talbot (Maryland)